Carl-von-Ossietzky-Straße steht für:
 Carl-von-Ossietzky-Straße (Chemnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Lutherviertel und Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Gablenz
 Carl-von-Ossietzky-Straße (Weimar)

Ossietzkystraße steht für:
 Ossietzkystraße (Leipzig)